La rue Hämeenkatu est la rue principale de Tampere en Finlande.

Présentation 
La rue Hämeenkatu est une esplanade, qui mène, d'est en ouest, de la gare de Tampere, jusqu'au parc du Häme.
Elle traverse les rapides Tammerkoski grâce au pont Hämeensilta.

Bâtiments 

Parmi les bâtiments bordant la rue Hämeenkatu:

Voir aussi

Liens externes 

 Brochure culturelle de l'Est d'Hämeenkatu.
 Hämeenkatu en 1932

Liens internes 
 Attractions touristiques de Tampere
 Hämeensilta

Références 

Tammerkoski
Kyttälä
Rue à Tampere
Liste en rapport avec la Finlande
Liste en rapport avec l'architecture